Pinet (Valência), município espanhol da província de Castellón, Comunidade Valenciana.
Pinet (Hérault), comuna francesa do departamento de Hérault, na região administrativa de Languedoc-Roussillon.

Desambiguações de topônimos